Драфт расширения НХЛ 1967 года состоялся 6 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
В 1967 году произошло расширение НХЛ, увеличившее число команд с шести до двенадцати. 6 июня был проведён драфт расширения для клубов-новичков – «Окленд Силс», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесота Норт Старз», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз», которые укомплектовали свои составы и были включены в Западный дивизион.

Правила драфта 
Удвоение количества клубов в НХЛ потребовало привлечения большого числа новых игроков для комплектования команд, но поскольку почти все профессиональные хоккеисты имели действующие контракты с шестью уже существовавшими командами, было решено распределить по новым клубам игроков «Оригинальной шестёрки».

Командам «Большой шестёрки» разрешалось «защитить» 11 полевых игроков и одного вратаря. Остальные игроки выставлялись на драфт и распределялись по новым командам до тех пор, пока каждый новый клуб не набрал по 18 полевых игроков и 2 голкипера. Порядок выбора в первом раунде определялся жребием, в каждом последующем раунде команда, выбиравшая перед этим первой, перемещалась в конец списка и выбирала последней и так далее, по кругу.

Право первого выбора досталось «Лос-Анджелес Кингз», далее следовали – «Миннесота Норт Старз», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз», «Окленд Силс» и «Сент-Луис Блюз».

Итоги драфта 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

Ссылки 
 Драфт расширения НХЛ 1967 года  на The Internet Hockey Database  
 Любительский Драфт НХЛ 1967 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1967/68
Расширение НХЛ в 1967 году

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1967 год в хоккее